Gouden Leeuw (filmprijs), prijs die ieder jaar wordt uitgereikt tijdens het Filmfestival Venetië
 Gouden Leeuw (vlaggenschip), het 17e-eeuwse vlaggenschip van luitenant-admiraal Cornelis Tromp.
 Hr.Ms. Gouden Leeuw (1932), een Nederlandse mijnenveger van de Prins van Oranjeklasse.
 Gouden Leeuw (Amsterdam), een appartementencomplex in Amsterdam.